Germandrina puede referirse al nombre común de las siguientes plantas:

 Teucrium botrys; o
 Teucrium chamaedrys.